Бруклин Чейз (, ) — американская порноактриса.

Биография 
Родилась 14 марта 1985 года в Сан-Диего. Потеряла девственность в 15 лет. В восемнадцать лет вышла замуж за парня, с которым встречалась в школе. До карьеры в порно работала менеджером.

В порноиндустрии дебютировала в 2012 году, в возрасте 26 лет. Снимается для таких студий, как Wicked Pictures, Hustler, Naughty America, Brazzers, Girlfriends Films, New Sensations, Evil Angel, Jules Jordan Video, Pure Play Media, Third Degree Films, Digital Sin и другие, а также для сайтов Bang Bros, Naughty America и Brazzers.

В 2015 году была номинирована на AVN Awards в категории «лучшая актриса» за роль в фильме Odd Jobs.

В 2018 году впервые снялась в сцене двойного проникновения.

На июнь 2019 года снялась более чем в 330 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Big Wet Tits 13,
 Stacked,
 I Love My Sister's Big Tits 4,
 Bondage Orgasms.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США